Боклан — украинская фамилия.

Известные носители 
 Боклан, Николай Владимирович (род. 1963) — советский и украинский актёр.
 Боклан, Станислав Владимирович (род. 1960) — советский и украинский актёр. Народный артист Украины.